== G ==

 

== H ==

 

Râuri din România
Liste legate de România